Антони́на Ильини́чна Мордви́нова (род. , , Чувашская АССР) — , специалист по церковному искусству Чувашии, изобразительному искусству. Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (2012). Председатель Чувашского регионального отделения ООО Ассоциация искусствоведов (с 2006).

Шаблон:Учёный

Биография 
Училась в средней школе № 24, в 1976 закончила Чебоксарском художественном училище. В 1990-х училась в Санкт-Петербургском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1997 работает в Чувашском государственном институте гуманитарных наук, является старшим научным сотрудником отдела искусствоведения.

Творческая и научная деятельность 
В 2004 в Научно-исследовательском институте теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств защитила кандидатскую диссертацию «Деревянная церковная скульптура в Чувашии XVI — нач. XX вв.».

Награды и звания 
 Почетная грамота Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (2011, 2016)
 Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (2012),
 Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики (2020).

Основные труды 
 Судьба памятников, описанных А. И. Некрасовым // Скульптура в музее / под общ. ред. Н. В. Мальцева. — , 1996. — С. 84—87.
 «Мир этих глаз». Г. Айги и его художественное окружение. Альбом кат. / сост. А. А. Быркина, А. И. Мордвинова. — Чебоксары, 1997. — 175 с.
 Изобразительное искусство Чувашии в 1999—2000 гг. Тенденции и имена // Известия Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. — 2001. — № 3. — С. 116—126.
 Статуарная пластика XVIII—XIX вв. в собрании ЧГХМ // Художественный музей и культура: сб. статей / сост. и науч. ред. М. Г. Кондратьев. — Чебоксары, 2001. — С. 75—89.
 Мордвинова А. И. Владимир Нагорнов: [кн.-альбом] / А. И. Мордвинова; Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук. — Чебоксары: Чувашия, 2003. — 127 с. : ил.
 Церковная скульптура Чувашии (по архивным материалам) // Древнерусская скульптура: научный сборник. — Вып. 5. Запад — Россия — Восток. Диалог культур / сост. А. В. Рындина, М. А. Бурганова, науч. ред. А. В. Рындина. — : МГМ «Дом Бурганова», 2008. — Вып. 5. — С. 169—173.
 Введенский собор города Чебоксары. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. — 128 с.
 Евгений Бургулов. Жизнь и творчество. Книга-альбом / авт. предис., сост. и науч. ред. А. И. Мордвинова. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. — 126 с.
 Православное искусство в Чувашском крае: общее и особенное / А. И. Мордвинова; науч. ред. Г. А. Николаев. — Чебоксары, 2011. — 28 с. (Научные доклады / ЧГИГН; вып. 4).
 Художник А. Миттов. Дорога в гору: кн.-альбом / авт. предис., сост. и науч. ред. А. И. Мордвинова. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2011. — 208 с.
 Церковное искусство Чувашии. Иконы. Скульптура. Иконостасы (XVI — начало XX в.). — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2012. — 192 с.
 Тенденции и имена в чувашской живописи конца ХХ — начала XXI века // Чувашский гуманитарный вестник. — 2014. — № 9. — С. 55—79.
 О лабиринтах современного чувашского искусства // Там же. — С. 204—211.
 А. И. Миттов и чувашское изобразительное искусство второй половины XX века / А. И. Мордвинова; науч. ред. Г. А. Николаев. — Чебоксары, 2015. — 40 с. (Научные доклады / ЧГИГН; вып. 21).
 Внутреннее убранство храмов Чебоксарского Свято-Троицкого монастыря // Чебоксарский Троицкий мужской монастырь в XVIII веке. Исследования и документы: (к 450-летию основания монастыря) / авт.-сост. Д. В. Басманцев, Ю. В. Гусаров, В. Д. Кочетков, И. К. Кугураков, А. И. Мордвинова, Н. И. Муратов; отв. ред. В. Д. Кочетков. — Чебоксары: ЧГИГН, 2016. — С. 31—35.
 Внутреннее убранство Николаевского собора // Чебоксары: история и тайны Николаевского девичьего монастыря: монография / Н. С. Березина, Ю. В. Гусаров, И. К. Кугураков и др. — Воронеж: ООО «АЛЕКС Принт», 2016. — С. 79—94.
 Каталог произведений А. И. Миттова / сост. А. И. Мордвинова. — Чебоксары, 2017. — 72 с.
 Анатолий Рыбкин. Мой старый добрый дом… Записки художника / авт. предис., сост. А. И. Мордвинова. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2017. — 256 с.
 О работе Комиссии по изъятию церковных ценностей и её роли в формировании музейных коллекций древнерусского искусства в Чувашии // Проблемы сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Русской православной церкви: сб. статей / сост. и науч. ред. И. Л. Кызласова. — , 2017. — С. 119—124.
 Искусство сценографии в театрах Чувашии: история и современность // Явление Театра народу: сб. статей и материалов: к 100-летию Чувашского государственного академического драматического театра им. К. В. Иванова / сост. и науч. ред. М. Г. Кондратьев. — Чебоксары: ЧГИГН, 2018. — С. 66—74.
 Художник А. Миттов. Дорога в гору. / Книга-альбом. Составление, научное редактирование, вступительная статья. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2011. — 208 с.
 Пространство пейзажа в произведениях А. Миттова // Художник А. Миттов. Дорога в гору. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2011. — С. 161—169.
 Будущее не спешило ко мне… (А. И. Миттов) // Мастера изобразительного искусства Чувашии. — Чебоксары, 2011. — С. 197—206.
 Творчество А. И. Миттова в контексте художественной культуры 1960-х гг. // Художественные традиции и музей. — Вып. II. Материалы музейной конференции «заветы Миттова». — Чебоксары, 2014. — С. 9—26.
 Портрет в творчестве А. И. Миттова // Чувашский гуманитарный вестник. — № 10. — Чебоксары, 2015. — С. 88—120.
 А. И. Миттов и чувашское изобразительное искусство второй половины XX века. / Доклад на научной сессии Чувашского государственного института гуманитарных наук по итогам работы за 2015 г. — Чебоксары, 2015. — 40 с.
 Чувашский хоровод в произведениях А. И. Миттова // Чувашское искусство. — Вып. VII. — Чебоксары, 2016. — С. 105—128.
 Графические серии в позднем творчестве А. И. Миттова // Чувашское искусство. — Вып. VII. — Чебоксары, 2016. — С. 129—160.
 Каталог произведений А. И. Миттова. / Составление, научное редактирование. — Чебоксары, 2017. — 72 с.
 Каталог "Вселенная Миттова — Миттов тĕнчи. / Выставка к 85-летию со дня рождения художника. Пленэр. — Чебоксары, 2018.
 Художник Анатолий Миттов: становление мастера // Чувашский гуманитарный вестник. № 13. — Чебоксары, 2018. — С. 166—181.
 Художник А. И. Миттов: неизвестные страницы // Актуальные вопросы истории и культуры чувашского народа. — Вып. 4. — Чебоксары, 2019. — С. 266—288.
 Художник Анатолий Миттов: становление мастера // Чувашский гуманитарный вестник. — 2018. — № 13. — С. 166—181.
 Раиса Терюкалова. «Еще поют серебряные струны…»: кн.-альбом / сост. А. И. Мордвинова, Р. Ф. Терюкалова. — Чебоксары, 2019. — 68 с.
 Чебоксарское художественное училище: стра¬ницы истории [1934—2019] / В. Г. Бритвин, И. К. Кугураков, А. И. Мордвинова. — Чебоксары: Типография Брындиных, 2019. — 267 с.
 Город Чебоксары в изобразительной графике. Статья // Чебоксары: история, этнография, культура: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 30 мая 2019 г.). — Чебоксары: ЧГИГН, 2019. — С. 190—197.
 Этнофутуризм в живописи и графике Чувашии и Марий Эл // Чуваши и марийцы — соседи по «общему дому». Материалы Международной научно-практической конференции (Большой Сундырь, Кулаково, 17 мая 2019 г.). — Чебоксары: ЧГИГН, 2019. — С. 362—375.
 Чувашия в произведениях советских художников на VIII выставке Ассоциации художников революционной России // Исторический опыт нациестроительства и развития национальной государственности чувашского народа. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 16 октября 2020 г.). — Чебоксары: ЧГИГН, 2020. — С. 413—422.

Литература 
 Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук (1930—2005) / авт.-сост. Г. Б. Матвеев. — Чебоксары: ЧГИГН, 2005. — С. 162.
 Мордвинова Антонина Ильинична (К 60-летию со дня рождения) // Чувашский гуманитарный вестник. — 2012. — № 7. — С. 235—238.
 Чувашская энциклопедия. — В 4 т. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. — Т. 3: М—Се. — С. 137.
 Ученые Чувашского государственного института гуманитарных наук. Год 2020) / авт.-сост. Г. А. Николаев. — Чебоксары: ЧГИГН, 2020. — С. 146—150.

Ссылки 
 Страница А.И. Мордвиновой на сайте Чувашского государственного института гуманитарных наук
 А. И. Мордвинова в электронной Чувашской энциклопедии
 А. И. Мордвинова на сайте ООО «Ассоциация искусствоведов»

Заслуженные деятели искусств Чувашской Республики